Bentheogennema är ett släkte av kräftdjur. Bentheogennema ingår i familjen Benthesicymidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Bentheogennema